L'Avantguarda Nacional (italià: Avanguardia Nazionale) és un nom que ha estat usat per a almenys dos grups neo-feixistes a Itàlia.
 Avanguardia Nazionale (1960)
 Avanguardia Nazionale (1970)